Janji Mauli (Batang Onang), een plaats in Indonesië
Janji Mauli (Sipirok), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing